Renaud Chartoire, né le  à L'Haÿ-les-Roses, est un professeur agrégé de l'enseignement du second degré en sciences économiques et sociales et un écrivain français.

Biographie

Jeunesse et études 
Après un baccalauréat économique et social, passé en 1989, il poursuit des études de sciences économiques jusqu'au DEA qu'il obtient en 1994. Il est reçu à l'agrégation de sciences économiques et sociales en 1996.

Parcours dans l'enseignement 
Après une année de stage, il enseigne les sciences économiques et sociales dix ans dans l'académie d'Amiens et est chargé de khôlles au lycée Henri-IV. En 2007, il intègre le lycée Alfred Kastler de La Roche-sur-Yon (Vendée). Depuis la rentrée 2010, il enseigne au lycée Gabriel-Guist'hau de Nantes, notamment en tant que professeur de classes préparatoires ainsi qu'au seconde d'art plastique.

Il a également enseigné dans le supérieur. Il fut chargé d'enseigner l'économie politique à l'université de Technologie de Compiègne entre 1999 et 2007. En outre, Renaud Chartoire enseigne actuellement l'économie à l'Université de Nantes et à l’École de commerce et de gestion de La Roche-sur-Yon.

Renaud Chartoire a également été secrétaire général de l'association nationale des professeurs de sciences économiques et sociales (APSES) de 2007 à 2010.

Très grand fan de Star Wars, il sait faire passer son amour de l'économie de façon ludique grâce à ses nombreuses références cinématographiques appliquées à l'économie. Il s'inspire également du professeur Keating et n'hésite pas à monter sur le bureau pour se faire acclamer.

Le professeur Chartoire est l'auteur de plusieurs livres sur l'économie, notamment En finir avec 20 idées reçues sur l'économie française , paru le . En outre, il anima aussi des émissions sur la radio RVM (93.7 FM, Oise) et est souvent l'invité des médias .

Bibliographie

Livres 
 Économie avec Sophie Loiseau et Jean-Yves Sépot, Nathan, collection « Q ? questo : concours administratifs » n° 3, 1998, 199 p. 
 T'as pas 100 francs ? Collection « Petits traités à l'usage des parents », 1999, 95 p. 
 L'Économie avec Sophie Loiseau, Nathan, collection « Repères pratiques » n° 14, 2005, 159 p.  
 En finir avec 20 idées reçues sur l'économie française, Ixelles éditions, septembre 2012, 285 p.

Articles (sélection) 
 « Crise : quel impact sur les départs en vacances ? », Sciences humaines, n°243, 
 « Quel a été l’impact de la défiscalisation des heures supplémentaires sur l’emploi? », Idées, n°167, 
 « Analyser les niches fiscales », Idées, n°166, 
 « À la base de la démarche de l’économiste : la construction de modèles », Problèmes économiques, n°3021, 
 « Les SES doivent-elles être cantonnées dans la filière ES ? », Cahiers pédagogiques, n°472,

Sources

Liens externes 
 Site personnel
 Renaud Chartoire sur Graffiti Urban Radio
 

Économiste français du XXe siècle
Naissance en mai 1970
Naissance à L'Haÿ-les-Roses
Enseignant à l'université de Nantes